Kő kövön, a P. Box együttes második albuma
Kő kövön, 1996-os amerikai film